PAE est un sigle de 3 lettres, qui peut signifier :
 en informatique, Physical Address Extension, Extension d'adresse physique ;
 en football, PAE Ergotelis Héraklion ;
 en droit français de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble ;
 en droit français, selon la circulaire du DGPAAT/SDEA/C2010-3059 du 7 juin 2010 concernant la mise en œuvre des Mesure AgroEnvironnementales territorialisées (MAEt), PAE signifie Projet AgroEnvironnemental et correspond à un document de réponse à l'appel à projet pour l'animation du dispositif  des MAE sur un Site Natura 2000.
 au Québec, une composante facultative d'un plan d'urbanisme municipal appelée Plan d'Aménagement d'Ensemble (PAE), qui permet à une municipalité de prévoir des règles particulières en matière de l'aménagement d'un secteur privé, dont le développement est présenté par un promoteur intéressé. Ailleurs au Canada, on parle d'un programme d'aménagement unifié (Unified Development Program), qui permet un peu le même type de procédure. En Ontario, il existe aussi ce que l'on appelle Projet de développement intégré (Integrated Development Project), qui est quant à lui semblable à un PAE dans son application, mais depuis 2008 est également synonyme avec les projets intégrés proprement annoncés au Québec ;
 en industrie : Prêt À l'Emploi ;
 en chimie :
 polyester acrylique,
 polyaryléther ;
 en éducation : Projet d'Action éducative (dispositif mis en place dans les collèges et lycées pendant lequel, souvent sur une semaine, les élèves peuvent notamment partir en voyage scolaire) ;
 en Belgique : Procédure d'audit énergétique, ou encore, Programme annuel de l'étudiant ;
 dans le commerce, un Pôle d'Action Économique.

PAE est un code qui signifie :

Notes et références